

Patronymes 
Veneziano est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Agostino Veneziano (vers 1490-vers 1540), graveur italien
 Antonio Veneziano, peintre italien du 
 Bartolomeo Veneto ou Bartolomeo Veneziano (vers 1470-1531), peintre italien 
 Battista Franco Veneziano (av. 1510-1561), peintre italien
 Bonifazio Veronese ou Bonifazio Veneziano (1487-1553), peintre italien
 Domenico Veneziano (vers 1400-1461), peintre italien
 Gabriele Veneziano, physicien italien père de la théorie des cordes
 Gaetano Veneziano (1665–1716), compositeur italien
 Hassan Vénéziano, régent d'Alger au 
 Jacometto Veneziano, peintre italien du 
 Jean Veneziano (1923–1966), footballeur français
 Lorenzo Veneziano, peintre italien du 
 Paolo Veneziano ou Paolo da Venezia (vers 1290-1358/1362), peintre vénitien
 Slimane Veneziano ou Süleyman Pasha, gouverneur d'Alger en 1603 et 1604

Autres usages 
 Rondò Veneziano, formation musicale créée en 1980
 Trachomitum venetum ou Apocino veneziano, espèce végétale de la famille des Apocynaceae

Patronyme italien